2 steht für:

 Zwei, natürliche Zahl
 2, das Jahr 2 nach Christus
 Polestar 2, Pkw-Modell

Werktitel:
 2, Re-Release des zweiten Studioalbums von Magma (1971), siehe 1001° Centigrades
 2 (Album), Musikalbum von Black Country Communion (2011)
 2 (Tanz), Choreographie von Tao Ye und Duan Ni (2012)

Siehe auch:
 2.0 (Begriffsklärung)
 Die 2 (Begriffsklärung)
 Typ 2 (Begriffsklärung)
 Zwei (Begriffsklärung)